Willem Benjamin Smit, Nederlands ondernemer, elektrotechnicus en oprichter Smit Slikkerveer
Willem Smit (1946), Nederlands ondernemer en speculant
Willem Smit (biljarter)
Willem Smit (politicus), Surinaams (lands)minister van Financiën
Willem Smit (zanger), Nederlands zanger van de bands Canshaker Pi en Personal Trainer